Albums
 Missing You (Fann Wong), uit 1999 van de Chinese zangeres Fann Wong
 Missing You (Fly to the Sky), uit 2003 van het Zuid-Koreaanse duo Fly to the Sky
 Missing You (Gina Thompson), uit 2009 van de Amerikaanse zangeres Gina Thompson
 Missing You (Sammi Cheng), uit 1995 van de Chinese Cantopopzangeres Sammi Cheng
 Missing You (John Ellison), uit 2000 van de Amerikaans-Canadese zanger John Ellison

Nummers
 Missing You (Set It Off), uit 1996 van de Amerikaanse zangeressen Brandy, Gladys Knight, Chaka Khan, and Tamia uit de film Set It Off
 Missing You (The Black Eyed Peas), uit 2010 van de Amerikaanse hiphopgroep The Black Eyed Peas
 Missing You (Case), uit 2001 van de Amerikaanse R&B-zanger Case
 Missing You (Chris de Burgh), 1988
 Missing You (Christy Moore), van de Ierse zanger Christy Moore
 Missing You (Diana Ross), uit 1984 van de Amerikaanse zangeres Diana Ross
 Missing You (John Waite), uit 1984 van de Britse zanger John Waite onder anderen gecoverd door Tina Turner
 Missing You (Mary J. Blige), uit 1997 van de Amerikaanse zangeres Mary J. Blige
 Missing You (The Saturdays), uit 2010 van de Brits-Ierse meidengroep The Saturdays
 Missin' You (Charley Pride), uit 1979 van de Amerikaanse countryzanger Charley Pride
 Missin' You (It Will Break My Heart), uit 2002 van de Japanse zanger Ken Hirai